Zestawienie to zawiera gwiazdy o wielkości gwiazdowej do 6,5 w gwiazdozbiorze Kasjopei. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.

Zobacz też 
 gwiazdy położone najbliżej Ziemi
 najjaśniejsze gwiazdy
 lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety
 lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 gwiazdę w gwiazdozbiorze Kasjopei RA: 0h 02m 0.65s DEC: 65° 24' 00" nazwano imieniem i nazwiskiem piosenkarza Freddiego Mercury’ego, sekcja Popularność i wpływ na popkulturę, tam przypis nr 148

Przypisy

Bibliografia 
 ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
 N.D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
 N.G. Roman (1987), Identification of a Constellation from Position
 SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007

Kasjopeja